Ле-Кудре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Орлеана, 4 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1612 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4178,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Кудре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Кудре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар